Юн () — корейське прізвище.
 Юн Біт Гарам — південнокорейський футболіст, півзахисник.
 Юн Бо Сон — другий президент Республіки Корея (1960—1962).
 Юн Вон Чол — північнокорейський борець греко-римського стилю.
 Юн Гі Чхан — корейський фристайліст.
 Юн Джі Су — південнокорейська фехтувальниця на шаблях.
 Юн Джін Йон — південнокорейський репер.
 Юн Джон Хван — південнокорейський футболіст, по завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Юн Джун Сік — південнокорейський борець вільного стилю.
 Юн Док Йо — південнокорейський футболіст.
 Юн Йонь Сон — південнокорейський футболіст.
 Юн Ок Хі — південнокорейська лучниця.
 Юн Сі Юн — південнокорейський актор.
 Юн Сок Йоль — корейський політик, 13-й президент Республіки Корея.
 Юн Сок Йон — південнокорейський футболіст.
 Юн Сон Бін — південнокорейський скелетоніст.
 Юн Сон До — корейський поет, державний діяч та конфуціанець.
 Юн Хьон Мін — південнокорейський актор.
 Юн Хю — корейський державний і політичний діяч періоду династії Чосон.
 Юн Че Йон — південнокорейський настільний тенісист.
 Юн Чін Ї — південнокорейська акторка.
 Юн Чін Хі — південнокорейська важкоатлетка.
 Юн Чон Кю — південнокорейський футболіст, захисник.
 Юн Чхі Хо — корейський політик, активіст руху за незалежність Кореї.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища